Alexander Wilson kan syfta på bland andra:

* Alexander Wilson (1714–1786), skotsk astronom
 Alexander Wilson (1766–1813), skotsk-amerikansk auktor, ornitolog, naturalhistoriker och poet  
 Alexander Wilson (1905–1994), kanadensisk friidrottare